Geta – cesarz rzymski
 Geta – tradycyjne japońskie obuwie
 Geta (go) – zagranie w wywodzącej się z Dalekiego Wschodu grze go
 Geta – gmina w Alandii